Анн Шейне (, ) — французская писательница острова Реюньон. Её произведение 1977 года  считается значительным вкладом в , поскольку это первый роман, официально названный «Реюньонским».

Биография 
Шейне родилась в Сен-Дени, Реюньон, в 1938 году и провела своё детство в городском районе Сен-Франсуа. Она поехала в Экс-ан-Прованс учиться в 1956 году, и осталась за границей до 1963 года.

Вернувшись на остров, она работала учительницей в средней школе, прежде чем заняться политикой. Позже она вернулась в класс в качестве воспитателя дошкольных учреждений.

Она опубликовала свою первую книгу, сборник стихов «Matanans et Langoutis», в 1972 году, за ним последовала её самая известная работа, роман «Les Muselés», который считается первым произведением, объявленным «романом Реюньона». Роман с активистской направленностью посвящён жизни бедняков Реюньона. Шейне, которая была из бедной белой семьи, опиралась на свой опыт дискриминации во время колониальной эпохи острова.

С тех пор Шейне опубликовала несколько других книг, в том числе сборник стихов Ter tout’ kouler и сборник рассказов Rivages maouls.

В период с 2001 по 2004 год Шейне выпустила три компакт-диска с устными рассказами.

Она пишет на французском и  языках.

Избранные работы 
 Matanans et Langoutis (poetry), 1972
 Les Muselés (novel), L'Harmattan, 1977
 Ter tout' kouler : Poème pour la terre multicolore (poetry), vol. 1, Ravine des Sables, ADMV, 1992
 Rivages maouls : histoires d'Annabelle (autobiographical), vol. 1, Océan, 1994

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Анн Шейне 

Поэтессы Франции
Писательницы Франции XX века
Писательницы Франции XXI века